A tervutasításos gazdaságban, röviden tervgazdaságban a vállalatok, és a termelési tényezők túlnyomó része az állam tulajdonában van. A vállalatoknak nincs önálló döntési lehetőségük a termelést illetően.

Főbb jellemzői 
Az állam nem minden területen hatékony, viszont bizonyos területeken kimondottan az. Ilyenek az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a közművek és egyéb.
Az állam felelős minden gazdasági döntésért, és ő irányítja a termelést utasításokkal (ukáz). Ezekben mindent szabályozással lát el:
A tervgazdaságban szintén megfigyelhető egyfajta verseny, ez azonban a „legjobb” tervezet megszerzésére irányul. A tervek megszabják ugyanis a foglalkoztatható munkaerő számát, a felhasználható alapanyagok mennyiségét, stb.

Története

Szívásos gazdaság

A tervgazdasággal többnyire „szívásos” piac társul. A szívásos gazdaság (hiánygazdaság) lényege, hogy mindig kevesebb áru van, mint amennyit a fizetőképes kereslet szeretne. Mindig van egy állandóan jelentkező, enyhe hiány az árukészletben, és ez a hiány „szívja” maga után az árakat felfelé.

Források 
Kurtán Lajos: Piacgazdaságtan (Eötvös Kiadó, 2001., 2007.)

Közgazdaságtan